Clínies d'Atenes, militar atenenc.
 Clínies, germà petit del gran Alcibíades
 Clínies de Sició, tirà de Sició
 Clínies de Tàrent, filòsof pitagòric gec